Acanthostichus är ett släkte av myror. Acanthostichus ingår i familjen myror. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Noter

Externa länkar 

Myror
Acanthostichus